Ксерокс — розмовна назва апарата, призначеного для одержання копій зображень та тексту на папері.
 Ксерокс — назва будь-якої фотокопії.
 Xerox Corporation — американська корпорація, один з лідерів масового випуску копіювальних апаратів.
Товарні знаки, що стали загальними назвами